Desa Kebakalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebakalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 109,53), 
 Desa Kebakalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,56, long 109,66), 
 Desa Kebakalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar